Oswaldo Edwin Marin Quiro (Juliaca, San Román, Puno, Perú); es profesor y político peruano. Trabajó en radio Sol de Los Andes y Radio Juliaca. Estudió secundaria en el Colegio Politécnico Regional "Los Andes" y educación en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. El 2015 juramentó como Alcalde Provincial de San Román.

Carrera política

Alcalde Provincial de San Román 
El 2 de enero de 2015. Oswaldo Marín juramentó como Alcalde Provincial de San Román para el periodo 2015-2018.

Controversias 
En el 2019, la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de San Román, presentó denuncias penales en contra de Oswaldo Marín y 23 funcionarios de su gestión. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, los delitos son; peculado doloso por apropiación, omisión de funciones, negociación incompatible y colusión. En el 2021, un aproximado de 70 denuncias fueron archivadas por el Ministerio Público.

Referencias

Enlaces externos 

 Oswaldo Marín: “Conozco de gestión pública y mejoraré los servicios básicos”
 Oswaldo Marín asume alcaldía de San Román en el total abandono
 Alcaldes en Gestión Municipal
 Oswaldo Marin Quiro; Procesos Electorales

Juliaqueños
Políticos de Perú
Alcaldes de San Román